Un locus est un emplacement sur un chromosome.
 Un locus de contrôle est un terme de psychologie.
 Locus en mathématiques.
 En linguistique cognitive, le locus est le lieu où se déroule l'action (l'équivalent d'une scène de théâtre).
 En archéologie, le locus est le lieu de fouilles délimitant des zones d'occupation humaine.

Publications 
 Locus Solus est un roman écrit en 1914 par le Français Raymond Roussel.
 Locus est un magazine américain mensuel de science-fiction et de fantasy. Le prix Locus est un prix littéraire décerné par ce magazine.
 Locus est un personnage des Marvel Comics.

Marque 
 Locus Technologies est un fabricant d'automobiles canadien.